Kayokwe kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kayokwe (periodiskt vattendrag), Rutana, 
 Kayokwe (vattendrag), Mwaro, 
 Kayokwe (kommun), Muramvya, 

Robotskapade Burundiförgreningar